Феопомп (, ) — царь Спарты из династии Еврипонтидов. Сын Никандра. По «Хронике Евсевия», правил 47 лет (786—739 до н. э.), и в 10-й год его правления проведена первая Олимпиада. Однако это противоречит данным Павсания.

Биография 
При Феопомпе были введены посты эфоров. Однажды он попал в плен к тегеатам, но его жена Хелонида (дочь Клеада), проникнув в тюрьму, обменялась с ним одеждой. Феопомп смог убежать и похитил жрицу Артемиды в Фенее. Затем он обменял её на Хелониду у тегеатов.

В правление Феопомпа спартанцы и аргивяне начали спор из-за Фиреатидской равнины.

Феопомп командовал спартанцами в Первую мессенскую войну, возглавляя войско в походах 739 и 731 годов до н. э. Умер после её окончания.

Сын Феопомпа —Архидам — умер при жизни отца, оставив сына Зевксидама, к которому перешла власть. Надгробный памятник Феопомпа был рядом с храмом Ликурга в Спарте.

Изречения Феопомпа приводит Плутарх.

Примечания 

Умершие в VIII веке до н. э.
Цари Спарты
Правители Европы VIII века до н. э.